Il doppio  del Claro Open Colombia 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Nella prima edizione del torneo gli indiani Purav Raja e Divij Sharan hanno battuto in finale Édouard Roger-Vasselin e Igor Sijsling 7–64, 7–63.

Teste di serie

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (semifinale)
  Édouard Roger-Vasselin /  Igor Sijsling (finale)

  Marcelo Demoliner /  André Sá (primo turno)
  Purav Raja /  Divij Sharan (campioni)

Wildcard

  Emilio Gómez /  Michael Quintero (primo turno)

  Alejandro González /  Carlos Salamanca (primo turno)

Alternate
  Marcelo Arévalo /  Víctor Estrella (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Claro Open Colombia 2013
ATP World Tour 2013